Урыва́ев — русская фамилия. Известные носители:
 Урываев, Валериан Андреевич (1908—1968) — советский российский учёный-гидролог.
 Урываев, Леонид Викторович (род. 1939) — советский и российский вирусолог, член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014).
 Урываев, Михаил Егорович (1887—1937) — советский политический и хозяйственный деятель.
 Урываев, Сергей Александрович (1947—2021) — российский пианист и музыкальный педагог, заслуженный артист РФ.